Suli kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Diellas, ort, Korçë prefektur,

Indonesien 

 Kecamatan Suli, distrikt, Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar